Dipartimento di Avellaneda, nella provincia di Río Negro
Dipartimento di Avellaneda, nella provincia di Santiago del Estero